В данной статье содержится список рекордов белорусских легкоатлетов, утверждённых Белорусской федерацией лёгкой атлетики.

На открытом воздухе

Мужчины

Женщины

В помещении

Мужчины

Женщины

Примечания

Спорные вопросы

Ссылки 
 Список рекордов на сайте БФЛА

Национальные рекорды в лёгкой атлетике
Лёгкая атлетика в Белоруссии